Третя ліга — у минулому футбольна ліга в Україні, четверта за рангом після Прем'єр-ліги, першої і другої ліг. Змагання ліги проводилися під патронатом Федерації футболу України протягом трьох сезонів: 1992-93 та 1993-94 (як перехідна ліга) та 1994-95 (як третя ліга).

Призери третьої ліги

Найкращі бомбардири третьої ліги за сезон

Турнірна таблиця всіх чемпіонатів

Посилання 
 Федерація футболу України